Wenn zwei sich streiten steht für:

 Wenn zwei sich streiten (1932), deutscher Kurzfilm von Leopold Lindtberg
 Wenn zwei sich streiten (2004), deutscher Kurzfilm von Wolfgang Groos 
 Der Staatsanwalt hat das Wort: Wenn zwei sich streiten, deutscher Fernsehfilm von Georg Schiemann (1984)